Petchora, fleuve de Russie ;
 Petchora, ville russe de la république des Komis ;
 Baie de la Petchora, une baie située à l'embouchure de la Petchora ;
 Mer de Petchora, une étendue d'eau située au sud-est de la mer de Barents.

Voir aussi 
 Petchora, race chevaline russe

Homonymie de toponyme